Национальный парк «Чава́ш Варма́не» () был создан в 1993 году на территории Шемуршинского района Чувашской Республики для сохранения местного природного комплекса.

История 
Образован 20 июня 1993 года Постановлением Правительства РФ № 588 «Об образовании национального парка „Чаваш вармане“ Федеральной службы лесного хозяйства России».

Федеральное государственное учреждение «Национальный парк „Чаваш вармане“» является природоохранным, эколого-просветительским и научно-исследовательским учреждением, территория которого включает в себя природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и которые предназначены для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и для регулируемого туризма.

В 2011 году награждён дипломом победителя конкурса «Семь чудес Чувашии» в номинации «Чудо природы».

Функционирует учебная экологическая тропа протяжённостью 7 км, проложенная по наиболее живописному участку парка. С 2013 года ежегодно проводится Фестиваль грибов.

География 
 Общая площадь — 25200 гектаров
 Протяжённость с севера на юг — 24 км
 Протяжённость с запада на восток — 17 км

По территории парка протекает река Абамза.

Флора и фауна 
 Леса занимают 95 % территории (доля сосновых насаждений составляет 45,3 %, берёзовых — 27,1 %, осиновых — 14,6 %, липовых — 7,4 %, ольховых — 2,4 %, еловых — 1,4 %, дубовых — 1,6 %, кедровых, ясеневых, кленовых и ивовых — 0,2 %).
 Произрастает около 800 видов растений, выявлено 57 видов растений, включённых в Красную книгу Чувашской Республики.
 Обитают 44 вида млекопитающих.
 Обитают 184 вида птиц.
 Обитают 6 видов пресмыкающихся.
 Обитают 11 видов земноводных.
 Обитают 19 видов рыб.

Виды, включённые в Красную книгу РФ 
11 видов птиц, 1 млекопитающее и 3 вида насекомых, отмеченных на территории национального парка, включены в Красную книгу Российской Федерации.

Млекопитающие

Птицы

Рыбы

Насекомые

См. также 
 Красная книга Чувашской Республики

Примечания

Литература 
 Афанасьев Ю. И., Хмельков Н. Т. Фауна позвоночных животных национального парка «Чаваш вармане» // Фауна и экология животных национального парка «Чаваш вармане». Вып.1. — Чебоксары, 1997. — С. 71-73.
 Гафурова М. М., Теплова Л. П. Характеристика растительности и флоры некоторых участков национального парка «Чаваш вармане» // Науч. труды национального парка «Чаваш вармане». Т.1. — Чебоксары-Шемурша, 2002. — С. 48-71.
 Красильников В. А. К фауне муравьёв (Insecta, Hymenoptera, Formicidae) национального парка «Чаваш вармане» и сопредельных территорий // Фауна и экология животных национального парка «Чаваш вармане». Вып.1. — Чебоксары, 1997. — С. 68-70.
 Красная книга Чувашской Республики. Том 1. Часть 1. Редкие и исчезающие растения и грибы. Гл. редактор, д.м.н., профессор, академик Иванов Л. Н. Автор-составитель и зам. гл. редактора Димитриев А. В. — Чебоксары: РГУП "ИПК «Чувашия», 2001. — 275 с.
 Ластухин А. А. К познанию фауны чешуекрылых (Insecta, Lepidoptera) национального парка «Чаваш вармане» // Фауна и экология животных национального парка «Чаваш вармане». Вып.1. — Чебоксары, 1997. — С. 63-67.
 Научные труды национального парка «Чаваш вармане». Т.2. Отв. за выпуск Яковлев А. А.., Чебоксары, 2008. — 97 с.
 Научные труды национального парка «Чаваш вармане». Т.3. Чебоксары, 2010, 136 с.
 Национальный парк «Чаваш вармане». Чувашская Республика. Научно-вспомогательный библиографический указатель. — Чебоксары: «Новое время», 2006. — 44 с.
 Тихонов П. Т., Тихонов В. П. Национальный парк «Чаваш вармане». Чувашская Республика. — Чебоксары.: «Новое время», 2006. — 104 с.
 Яковлев А. А. Анализ орнитофауны национального парка «Чаваш вармане» (Чувашская Республика) // Актуальные проблемы естествознания: Материалы Всероссийской научно-практической конференции / Под. ред. Л. Н. Воронова, Н. В. Хураськиной, А. А. Шуканова. — Чебоксары: Чувашгоспедуниверситет им. И. Я. Яковлева, 2006. — С. 135—143.

Ссылки 
 Официальный сайт Национального парка «Чаваш вармане»
 Грибы Национального парка «Чаваш вармане»
 Фотогалерея Национального парка «Чаваш вармане»
 Краткая история Национального парка «Чаваш вармане»

Национальные парки России
Охраняемые природные территории Чувашии
Шемуршинский район